Våg (Dønna),  localité du comté de Nordland, en Norvège.
 Våg (Gildeskål), localité du comté de Nordland, en Norvège.